Сумароково — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Сумароково — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

Россия 
 Брянская область
 Сумароково — другое название деревни Сумарокова в Карачевском районе Брянской области.
 Владимирская область
 Сумароково — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Вологодская область
 Сумароково — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Сумароково — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Костромская область
 Сумароково — деревня в Красносельском районе Костромской области.
 Сумароково — село в Сусанинском районе Костромской области.
 Красноярский край
 Сумароково — деревня в Туруханском районе Красноярского края.
 Московская область
 Сумароково — деревня в городском округе Мытищи Московской области.
 Сумароково — деревня в Рузском районе Московской области.
 Сумароково — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Нижегородская область
 Сумароково — село в Большеболдинском районе Нижегородской области.
 Сумароково — село в Гагинском районе Нижегородской области.
 Пензенская область
 Сумароково — село в Мокшанском районе Пензенской области.
 Псковская область
 Сумароково — деревня в Бежаницком районе Псковской области
 Сумароково — деревня в Опочецком районе Псковской области
 Смоленская область
 Сумароково — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Сумароково — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Сумароково — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Сумароково — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Тверская область
 Сумароково — деревня в Лесном районе Тверской области.
 Тульская область
 Сумароково — деревня в Заокском районе Тульской области.
 Сумароково — село в Щёкинском районе Тульской области (до 1917 года — дворянская усадьба).
 Сумароково — посёлок станции в Щёкинском районе Тульской области.
 Ярославская область
 Сумароково — деревня в Любимском районе Ярославской области.
 Сумароково — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.
 Сумароково — деревня в Ростовском районе Ярославской области.
 Сумароково — деревня в сельском поселении Некрасовское Некрасовского района.
 Сумароково — деревня в сельском поселении Красный Профинтерн Некрасовского района.